Рябе́нко — поширене українське прізвище.

Відомі носії 

 Рябенко Василь Олександрович — радянський футболіст.
 Рябенко Віктор Юхимович — радянський геолог, Герой Соціалістичної Праці.
 Рябенко Денис Володимирович (1980-2014) — солдат добровольчого батальйону, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Рябенко Костянтин Володимирович — український хокеїст, захисник, виступає за «Дунеря» (Галац), Румунська хокейна ліга.
 Рябенко Олександр Якович — генерал-майор КДБ СРСР, начальник особистої охорони Л. І. Брежнєва.
 Рябенко Олександр Якович — радянський державний діяч, в 1964—1977 роках заступник голови Держплану СРСР.